Federal Trade Commission - Amerikaanse organisatie voor bescherming van consumenten 
 Ferencvárosi TC - sportclub uit Hongarije
 RAF Flying Training Command - opgeheven organisatie die de vliegtraining voor de RAF verzorgde
 Free the Children - liefdadigheidsorganisatie 
 Free Tibet Campaign - een Britse campagne om het recht op zelfbeschikking van Tibetanen te bevorderen
 Emtricitabine - een hiv-remmend geneesmiddel